Gemin () fou un cognomen romà aplicat originàriament com a agnomen a persones que tenien un germà bessó, i finalment esdevengut cognomen i, per tant, hereditari.
 Meti Gemin o Meti Gemini, general de Tusculum en la darrera guerra llatina el .
 Els membres de la família Gemin Cicurí, de la gens Vetúria:
 Publi Veturi Gemin Cicurí, cònsol el .
 Gai Veturi Gemin Cicurí, cònsol el , fill de l'anterior.
 Tit Veturi Gemin Cicurí, cònsol el , germà de Publi.
 Tit Veturi Gemin Cicurí, cònsol el , fill de l'anterior.
 Els membres de la família Servili Gemin, de la gens Servília:
 Publi Servili Gemin, cònsol els anys  i .
 Gneu Servili Gemin, cònsol el , fill de l'anterior.
 Gai Servili Gemin, cònsol el , nebot de l'anterior.
 Marc Servili Pàlex Gemin, cònsol el , germà de l'anterior.
 Marc Servili Gemin, cònsol l'any 3, descendent dels anteriors.
 Tanusi Gemin, historiador romà del .
 Fufi Gemin, governador romà de la Pannònia el .
 Gai Fufi Gemin, cònsol l'any 29, tal vegada fill de l'anterior.
 Luci Rubel·li Gemin, cònsol el mateix any 29.
 Aulus Ducenni Gemin, magistrat romà de mitjan  dC.
 Antoní Gemin, germà bessó de Còmmode.
 Tul·li Gemin, poeta grecoromà.
 Gemin de Rodes o Gemí de Rodes, astrònom grec del .

D'aquest cognomen deriva el nomen Gemini, de la gens Gemínia, amb el qual sovint els autors i manuscrits el confonen.